Renucci ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Renucci (1915–1977), französischer Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler
 Robin Renucci (* 1956), französischer Schauspieler und Filmregisseur
 Simon Renucci (* 1945), französischer Politiker
 Toussaint Renucci (1889–1969), französischer Romanist und Italianist